De tweede editie van het Pan-Amerikaans kampioenschap hockey voor mannen werd in 2004 gehouden in het Canadese London. Het toernooi met 11 deelnemers werd gehouden van 12 tot en met 23 mei. Argentinië werd voor het eerst kampioen.

Eindronde 
Titelhouder Cuba trok zich voor het toernooi terug. De overige elf landen speelden in twee groepen waarbij de beste nummers twee zich plaatsen voor de halve finales.

Groepsfase 

Groep A

Groep B

Kruisingswedstrijden 
 Om plaatsen 9-11

 Om plaatsen 5-8

 Halve finale

Plaatsingswedstrijden 

 Om de 9e/10e plaats 

 Om de 7e/8e plaats 

 Om de 5e/6e plaats 

 Om de 3e/4e plaats 

 Finale

Eindrangschikking

Hockey in 2004
Pan-Amerikaans kampioenschap hockey
Hockey in Canada
Sport in Ontario
Sportevenement in Canada